Seznam papeških bul.

Seznam

Glej tudi 

 Seznam papeških okrožnic

Bule